Видимир I (умер в , ) — король части остготов в Паннонии, правил в 469—474 годах.

Сын Вандалара, брат королей Валамира и Теодемира. В конце лета или начале осени 473 года группа Видимира, собрав урожай, покинула Паннонию и вторглась в Италию, однако потерпела там ряд поражений. Здесь же Видимир и умер в 474 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Genealogie Mittelalter. Vidimir 

Короли остготов
Правители Европы V века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения